Suursoo kan syfta på följande platser:

Estland 

 Suursoo (träsk), Järvamaa, 
 Suru Suursoo, träsk, Harjumaa, 
 Suursoo, Lääne-Harju kommun, sumpmark i Harjumaa, 
 Suursoo (sumpmark i Estland, Pärnu län), 
 Suurissoo, träsk, Ösel, 
 Emajõe Suursoo, sumpmark, Tartumaa, 
 Suursoo, Rae kommun, by i Harjumaa

Robotskapade Estlandförgreningar